Schießhaus steht für:
 Schießhaus (Bayreuth) Stadtteil von Bayreuth in Bayern
 Schießhaus (Deensen), zur Gemeinde Deensen gehörender Wald-Weiler im Landkreis Holzminden in Niedersachsen
 Schießhaus (Geislingen), Wohnplatz auf der Gemarkung von Geislingen im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg
 Schießhaus (Heilbronn), Rokoko-Bauwerk in Heilbronn
 Schießhaus (Kronach), Wüstung auf dem Gemeindegebiet der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern

Siehe auch:
 Schützenhaus